Uno — тимчасовий символ штучного хімічного елемента уннілоктія, що використовувався до затвердження його постійної назви, гасій, і символа, Hs.
  — пісня Muse
  — танго